Васи́лий Я́ковлевич Си́мочкин (1895, с. Вельяминово, Орловская губерния — 10 марта 1939, Москва) — советский партийно-государственный деятель. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
В 1916 году вступил в РСДРП (б). Работал на шахтах Енакиево.

Участник Гражданской войны, был комиссаром полка. После окончания войны учился на рабфаке, курсах марксизма-ленинизма.

В 1935—1937 — первый секретарь Краснопресненского райкома ВКП (б) в Москве.

В августе 1937 года назначен первым секретарем Ивановского обкома компартии. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1 созыва (12.12.1937).

Завершающий этап 
26 ноября 1938 по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации был арестован сотрудниками НКВД.

«Раз Сталин звонит мне и говорит: „Мы Симочкина у вас возьмем (Сталин его знал) и выдвинем на областную работу“. И он был выдвинут в Иваново-Вознесенск, но очень скоро, не больше месяца проработав там, был арестован и расстрелян»

Расстрелян 10 марта 1939 года. Место захоронения Новое Донское кладбище Москвы.

Реабилитирован посмертно 25 августа 1954 года.

Награды 
 орден Красного Знамени

Примечания

Ссылки 
 Симочкин Василий Яковлевич

Большевики
Первые секретари Ивановского обкома КПСС
Участники Гражданской войны в России
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Казнённые в 1939 году